São Roque (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 São Roque (Oliveira de Azeméis), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Oliveira de Azeméis
 São Roque (Funchal), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Funchal
 São Roque (Ponta Delgada), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ponta Delgada